Brussels  o Brussel·les , capital de Bèlgica
 Brussels (Illinois), vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Brussels Airlines, aerolínia nacional de Bèlgica 
 Brussels Cycling Classic, cursa ciclista 
 Brussels Open, competició tennística que es disputa sobre terra batuda a Brussel·les, Bèlgica
 Kuurne-Brussels-Kuurne, cursa ciclista que es disputa per carreteres belgues